Northville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Northville (Connecticut)
 Northville (Illinois)
 Northville (Massachusetts)
 Northville (Michigan)
 Northville (New Jersey)
 Northville (Fulton County, New York)
 Northville (Suffolk County, New York)
 Northville (Ohio)
 Northville (South Dakota), im Spink County

in Kanada:
 Northville (Ontario)

im Vereinigten Königreich:
 Northville (Wales), Stadtteil von Cwmbran